Panzerfaust, un petit lance-grenades antichar allemand utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Panzerfaust 3, version récente du Panzerfaust ;
 Opération Panzerfaust, nom d'une opération militaire pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Panzerfaust, album du groupe de Black metal norvégian Darkthrone sorti en 1995.